Moisă ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Moisă (* 1993), rumänischer Handballspieler
 Laura Moisă (* 1989), rumänische Handballspielerin
 Sorin Moisă (* 1976), rumänischer Politiker